Села:
 Червоний Поділ — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Червоний Поділ — Миколаївська область, Березанський район
Селище:
 Червоний Поділ — колишня назва селища Мирне (Херсонська область, Білозерський район)